Ryberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ryberg (1854–1929), dänischer Kaufmann und Inspektor in Grönland 
 Inez Scott Ryberg (1901–1980), US-amerikanische Archäologin
 Niels Ryberg (1725–1804), dänischer Kaufmann, Reeder und Gutsbesitzer